Мэдден () — фамилия.

Известные носители фамилии 

Мэдден, Бенджи (род. 1979) — американский гитарист.
 Мэдден, Бобби (род. 1978) — шотландский футбольный судья.
Мэдден, Грейс (1911—1987) — американская фигуристка.
Мэдден, Джеймс (1909—1984) — американский фигурист.
Мэдден, Джоэл (род. 1979) — американский певец.
Мэдден, Дэйв (1931—2014) — американский актёр.
Мэдден, Джон (род. 1949) — британский кинорежиссёр.
Мэдден, Джон (1936—2021) — тренер по американскому футболу и спортивный комментатор.
Мэдден, Джон (род. 1973) — канадский хоккеист.
Мэдден, Оуни (1891—1965) — американский гангстер,
Мэдден, Ричард Роберт (1798—1886) — ирландский историк.
Мэдден, Ричард (род. 1986) — шотландский актёр.
Мэдден, Томас (род. 1960) — американский историк.
Мэдден, Микки (род. 1979) — американский музыкант.

См. также 

 Madden NFL 07
 Проклятье Madden
 The Madden Brothers